Le bilan saison par saison du Pau Football Club présente les résultats par saison du FC Pau, puis du Pau FC dans les diverses compétitions nationales depuis la saison 1959-1960, date à laquelle le club se sépare des Bleuets de Notre-Dame. La Coupe de la Ligue n'est pas inclue, car le club est devenu professionnel en 2020, année de sa disparition.

Le club a notamment remporté le championnat National en 2019-2020.

Notes et références

Notes

Références 

Pau Football Club
Pau FC
Saison du Pau FC